Sehnsucht (emotie); sterk verlangen, nostalgische melancholie
Sehnsucht (Rammstein), album van de band Rammstein
Sehnsucht (A7), een beeld in Nederland langs de A7
Sehnsucht (Lacrimosa), een album van Lacrimosa

Zie ook 
In Großer Sehnsucht, liederencyclus